Nordsjællands Storkreds er en valgkreds i Landsdel Hovedstaden.

Storkredsen er oprettet i 2007. Den omfatter den tidligere Frederiksborg Amtskreds samt nogle tidligere nabokommuner (Ledøje-Smørum, Værløse og Søllerød) fra Københavns Amtskreds. I den sydlige del af storkredsen er der oprettet tre nye kredse (Frederikssund, Egedal og Rudersdal), mens Frederiksværkkredsen er nedlagt. Den nuværende Gribskov Kommune, der tidligere var delt på forskellige valgkredse, er blevet samlet i Hillerødkredsen. Desuden er kredsene blevet tilpassede den nye kommunale inddeling.

Opstillingskredse 
Storkredsen består af seks opstillingskredse:
 Helsingørkredsen.
 Fredensborgkredsen. 
 Hillerødkredsen. 
 Frederikssundkredsen.
 Egedalkredsen.
 Rudersdalkredsen.

Valgresultater

Noter 

Folketingsvalgkredse